Никита Тигранович Матинян (род. 21 апреля 1992, Айгеовит) — российский шахматист, гроссмейстер (2017).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты России